Лаллинг () — топоним

Топонимы 
 Лаллинг — административное сообщество в Германии (Нижняя Бавария, земля Бавария)
 Лаллинг — община в Германии (Нижняя Бавария, земля Бавария)

Ссылки